Кировский механико-технологический техникум:

 Кировский механико-технологический техникум лёгкой промышленности
 Кировский механико-технологический техникум молочной промышленности